

Carriera
Con il  ha disputato i Campionati del mondo del 1979.

Con la  ha disputato due edizioni dei Campionati europei (1987, 1989).

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni

 Scheda su internationaux-basket.fr